Het ATP-toernooi van Hamburg 2012 (met de officiële naam The bet-at-home Open 2012) werd gespeeld van 16 tot en met 22 juli 2012. Er werd gespeeld op de gravelbanen van tennispark "Am Rothenbaum".

De titelverdediger in het enkelspel is de als tweede geplaatste Gilles Simon ; titelverdedigers in het dubbelspel is het deze editie niet samenspelende duo Oliver Marach & Alexander Peya.

Het toernooi van 2012 trok rond de 55.000 toeschouwers.

Enkelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Finales

Bovenste helft

Onderste helft

Dubbelspel

Geplaatste spelers

Prijzengeld en ATP-punten

Toernooischema

Externe links 
 
 
 

Hamburg
ATP-toernooi van Hamburg